Le Roi (1908), pièce de théâtre française de Robert de Flers, Gaston Arman de Caillavet et Emmanuel Arène ;
 Le Roi (Konungen) (1932), pièce de théâtre suédoise de Pär Lagerkvist ;
 Le Roi (1936), film français de Pierre Colombier ;
 Le Roi (1949), film français de Marc-Gilbert Sauvajon ;
 Le Roi (1972), chanson française de Georges Brassens ;
 Le Roi (2002), film grec de Nikos Grammatikos ;
 Le Roi () (2019), film australo-américain de David Michôd ;
 Le Roi (2020), court métrage de Stefano Ridolfi.